Umaga − nazwisko samoańskiego pochodzenia
 Umaga − pseudonim samoańskiego wrestlera Eddiego Fatu
 Tana Umaga − nowozelandzki rugbysta